Build (conferentie), een jaarlijkse conferentie van het Amerikaanse IT-bedrijf Microsoft
 MSBuild, een compileergereedschap van Microsoft